DOS, DoS nebo dos může znamenat:

 Demokratická opozice Srbska – opoziční sdružení více stran v Srbsku
 United States Department of State – Ministerstvo zahraničí Spojených států amerických
 DoS (Denial of Service) – forma útoku na počítače připojené do počítačové sítě
 dos – latinské označení pro věno
 Den mlčení – anglicky Day of Silence
 ¡Dos! – studiové album hudební skupiny Green Day

DOS (Disk Operating System) – skupina podobných operačních systémů pro počítače s pevným diskem založené na rodině procesorů Intel 8086; žádný z nich neměl název „DOS“, ale jsou tak všechny společně nazývány:
 M-DOS (vytvořen 1979 a.k.a. MIDAS)
 86-DOS (též QDOS, vytvořen 1980)
 MS-DOS (vytvořen 1981)
 IBM PC DOS (vytvořen 1981)
 DOS Plus (vytvořen 1985)
 DR DOS (vytvořen 1988)
 PTS-DOS (vytvořen 1991)
 FreeDOS (vytvořen 1994)
 OpenDOS (vytvořen 1996)

Ostatní operační systémy, kde byla zkratka „DOS“ uvedena ve jméně i přes to, že se skupinou uvedenou výše nemá nic společného:
 AmigaDOS
 AMSDOS
 ANDOS
 Apple DOS
 Apple ProDOS
 Atari DOS
 Commodore DOS
 CSI-DOS
 DOS, operační systém pro 16bitové NOVA počítače od firmy Data General
 IS-DOS
 RDOS
 TRS-DOS
 DOS/360 – operační systém z roku 1966 pro sálové počítače IBM (60. a 70. léta 20. století)
 DOS ADT – operační systém československých minipočítačů ADT